Raphael de Barros Monteiro
 Washington de Barros Monteiro

Veja também 
 Monteiro de Barros

Desambiguação